Hartyán (1899-ig Tót-Hartyán, szk. Chrťany), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
Kishartyán, Nógrád megye
Sóshartyán, Nógrád megye
Újhartyán, Pest megye
Váchartyán, Pest megye